Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился с 15 по 17 марта 2013 года в городе Санкт-Галлен.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала команда Bern 2 (скип Марк Пфистер; команда под руководством этого скипа стала чемпионом 1-й раз в истории чемпионата), победившая в финале команду Bern (скип Paddy Käser). Бронзовые медали завоевала команда Uzwil (скип Rolf Bruggmann).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, выходят по две лучшие команды из каждой группы. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места в группе

Тай-брейк 
{{2TeamBracket
|RD1=За 2-е место в группе A

|RD1-seed1=
|RD1-team1=

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2013

Спорт в Швейцарии в 2013 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Санкт-Галлене
Март 2013 года